Референдум в Лихтенштейне по строительству нового общественного госпиталя в Вадуце проводился 24 ноября 2019 года. Предложение было одобрено 56 % голосов избирателей.

Контекст 
В 2011 году Ландтаг Лихтенштейна проголосовал за строительство новой больницы в Вадуце стоимостью 83 млн швейц. франков, которая была бы профинансирована за счёт займа. Однако избиратели на референдуме 2011 года отклонили предложение 58 % голосов.

После референдума была создана комиссия для реализации нового, более дешёвого проекта, так как стоимость больницы считалась основной причиной отклонения предложения избирателями. Новое предложение оценивало строительство в 65,5 млн швейц. франков, также финансируемых за счёт кредита. Ландтаг проголосовал за это предложение 5 сентября 2019 года (17 — за, 8 — против). Голосование проходило в форме факультативного референдума парламентского происхождения по бюджетному вопросу в соответствии со статьей № 66 Конституции.

Результаты

Примечания 

Лихтенштейн
Референдумы в Лихтенштейне
2019 год в Лихтенштейне
Ноябрь 2019 года
Здравоохранение